Kustowo () ist ein russischer Ortsname:
 Kustowo (Jaroslawl, Rajon Jaroslawl), Dorf im Rajon Jaroslawl, Oblast Jaroslawl
 Kustowo (Jaroslawl, Myschkin), Dorf im Rajon Myschkin, Oblast Jaroslawl
 Kustowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Klein Lenkeningken, 1938 bis 1946 Kleinlenkenau, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Kustowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Bönkenwiese, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Kustowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kustowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Kusowo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Kustowo (Pskow, Dedowitschi), Dorf im Rajon Dedowitschi, Oblast Pskow
 Kustowo (Pskow, Ostrow), Dorf im Rajon Ostrow, Oblast Pskow